Astrosphaeriella är ett släkte av svampar. Astrosphaeriella ingår i familjen Melanommataceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Astrosphaeriella